Йоан Комнин може да се отнася за:
 Йоан II Комнин (1087-1143), византийски император
 Йоан Комнин Охридски (12 век), византийски духовник
 Йоан Комнин Челеби (?-12 век), византийско-селджукски военачалник
 Иван Комнин (?-1363), деспот на Валона